Abdoulaye Thiam (1974-), un coureur cycliste sénégalais ;
 Abou Abel Thiam, un journaliste et homme politique sénégalais ;
 Aïcha Thiam (1979-), une cinéaste sénégalaise ;
 Aïssa Thiam (1974-), une animatrice de radio française d'origine sénégalaise ;
 Albert Thiam (1921-1998), un ébéniste français ;
 Aliou Badra Thiam (1968-), une personnalité politique guinéen ;
 Alioune Badara Thiam dit Akon (1973-), un chanteur de R'n'B américain-sénégalais ;
 Amadou Thiam (1923-2009), un homme politique, journaliste et diplomate ivoirien ;
 Amadou Thiam (1984-), un homme politique malien ;
 Amy Mbacke Thiam (1976-), une athlète sénégalaise ;
 As Thiam (19?-), un cinéaste sénégalais ;
 Brahim Thiam (1974-), un footballeur franco-malien ;
 Chérif Thiam (1951-), un peintre sénégalais ;
 Doudou Thiam (1926-1999), un homme politique sénégalais ;
 Habib Thiam (1933-2017), un homme politique sénégalais ;
 Iba Der Thiam (1937-2020), un universitaire et un homme politique sénégalais ;
 Jenna Thiam (1990-), une actrice française ;
 Magatte Thiam (1938-), un homme politique sénégalais ;
 Malick Thiam (1982-), un coureur cycliste sénégalais ;
 Mamadou Thiam (1972-), un boxeur français d'origine sénégalaise ;
 Mamadou Thiam (1995-), un footballeur sénégalais ;
 Mohamed Aly Thiam (1951-), écrivain et homme politique guinéen ;
 Momar Thiam (1929-2014), un cinéaste sénégalais ;
 Nafissatou Thiam (1994-), une athlète belge ;
 Ndeye Fatou Thiam (1989-), une escrimeuse sénégalaise ;
 Pablo Thiam (1974-), un footballeur guinéen ;
 Papa Gallo Thiam (1930-2001), un athlète français d'origine sénégalaise ;
 Safiatou Thiam (1963-), un médecin sénégalais, ministre de la Santé ;
 Sakhir Thiam (1939-), un universitaire sénégalais ;
 Sally Alassane Thiam (1991-), un expert international du patrimoine ;
 Tidjane Thiam (1962-), un homme d'affaires franco-ivoirien ;
 Zahra Iyane Thiam, une femme politique sénégalaise.

Patronyme sénégalais